

Prénom 
Gilon est un prénom français, hypocoristique de Gilles, comme Gilot et Giloux.

Le prénom Gilon est notamment porté par les personnalités suivantes du Moyen Âge :
 Gilon de Tournus (?-888/891), prélat français, évêque de Langres ;
 Gilon Ier Cornu (mort en 1254), prélat français ;
 Gilon Ier de Sully, seigneur de Sully ;
 Gilon II de Sully (mort en 1098), seigneur de Sully ;
 Gilon III de Sully, seigneur de Sully, arrière-arrière-grand-père d’Henri Ier de Navarre, roi de Navarre ;
 Gilon II de Sully (1163-vers 1190/1195), seigneur de Sully ;
 Gilon de Sully (mort en 1258), seigneur de Sully et d’Obsonville ;
 Gilon Ier de Sully (mort vers 1345/1348), seigneur de Beaujeu, Blet et d'Ainay-le-Vieil ;

Variante du prénom 
 Gilonneest une variante féminine du prénom Gilon, comme Gilone, Gillone, Gillonne, Gilotte, Gillotte, Gilette, Gillete et Gillette, comme pour Gilonne d'Harcourt (1619-1699), dame d'atours française d'Anne d'Autriche au palais du Louvre.

Patronyme 
Gilon est un patronyme français et belge. Il est notamment porté par :
  (1846-1902), homme politique belge.

Gilon est un patronyme israélien (גילאון) notamment porté par :
 Ilan Gilon (1956-2022), homme politique israélien ;
  (1950-), diplomate israélien ;
  (1964-), diplomate israélien.

Toponyme 

 , montagne d’Israël en Basse Galilée dans le district nord.
 , établissement communautaire implanté sur le Mont Gilon en Israël.

Références 

Prénom français
Patronyme juif
Patronyme français